kft., gazdasági társasági forma
 KFT, 1981-ben alakult budapesti zenekar